Кінь:
 Кінь — тварина класу ссавці.
 Кінь — шахова фігура.
 Кінь — гімнастичний снаряд.
 Кінь — знак китайського зодіаку.
 «Кінь» — пам'ятна монета номіналом 5 гривень зі срібла.

Див. також 
 Конь (значення)